Wilhelm Mensching ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Mensching (Mediziner) (Friedrich David Wilhelm Mensching; 1719–1798), deutscher Mediziner
 Wilhelm Mensching (Theologe) (1887–1964), deutscher Pastor, Missionar und Friedensaktivist